Бота́ника: 

 Ботаника — наука о растениях.
 Ботаника — сектор в юго-восточной части Кишинёва.
 «Ботаника» — песня и альбом 1997 года группы «Крематорий».
 «Ботаника» — российская рок-группа.
 Ботаника — посёлок в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 «Ботаника» — распространённое народное название микрорайона Ботанический в Екатеринбурге.